Хо́рхе Луи́с Альбе́рто Соси́ас Тусе́т (; 6 октября 1951, Сантьяго) — чилийский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции полузащитника. Участник чемпионата мира 1974, где принял участие в одном матче сборной Чили.

Карьера

Клубная 
Хорхе Сосиас дебютировал в составе «Универсидад де Чили». На протяжении последующих 12 сезонов Сосиас являлся основным игроком клуба, сыграв более 400 матчей и забив 80 голов. Однако за всё это время Сосиас выиграл лишь один трофей Кубок Чили 1979 года.

В сборной 
В сборной Чили Сосиас дебютировал 24 апреля 1974 года в товарищеском матче со сборной Гаити, завершившимся со счётом 1:0. В составе сборной Сосиас принял участие в чемпионате мира 1974 года. Своё последнее выступление за сборную Сосиас сделал в товарищеском матче против сборной Бразилии 24 июня 1980 года, тот матч чилийцы проиграли со счётом 1:2. Всего же за сборную Сосиас сыграл 4 официальных матча.

Итого: 4 матча; 1 победа, 2 ничьих, 1 поражение.

Тренерская 
В 1994 году Сосиаса назначили главным тренером «Универсидад де Чили», и в этом же году он привёл клуб к первому месту в чемпионате Чили, что до этого в последний раз случалось 25 лет назад. В следующем году Сосиас вместе с клубом повторил своё достижение, после чего покинул пост главного тренера. Помимо этого в чемпионские годы Сосиаса признавали лучшим тренером Чили.

Достижения

Командные 
  «Универсидад де Чили»
 Серебряный призёр чемпионата Чили: 1980
 Бронзовый призёр чемпионата Чили (5): 1972, 1976, 1981, 1982, 1983
 Обладатель Кубка Чили: 1979

Тренерские 
  «Универсидад де Чили»
 Чемпион Чили (2): 1994, 1995

  «Эвертон» (Винья-дель-Мар)
 Победитель Второго дивизиона Чили: 2003

Личные 
 Лучший тренер Чили (2): 1994, 1995

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль игрока на worldfootball.net
 Статистика матчей за сборную Чили на сайте solofutbol.cl
 

Футболисты Чили
Игроки сборной Чили по футболу
Игроки ФК «Универсидад де Чили»
Игроки ФК «Унион Сан-Фелипе»
Футбольные тренеры Чили
Тренеры ФК «Универсидад де Чили»
Тренеры ФК «О’Хиггинс»
Тренеры ФК «Сантьяго Уондерерс»
Тренеры ФК «Эвертон» Винья-дель-Мар
Тренеры ФК «Кобрелоа»
Тренеры ФК «Кобресаль»
Тренеры ФК «Курико Унидо»